Le mot Oranais ou oranais peut désigner différentes choses : 

 Un Oranais est un habitant de la ville d’Oran en Algérie.
 L'oranais est aussi une variante dialectale régionale de l'arabe algérien.
 Un oranais est une pâtisserie, également appelée « croissant aux abricots ».
 L’Oranais peut être aussi assimilé à la région d’Oran ou wilaya d’Oran (département d’Oran à l’époque française), et, par extension, à son arrière-pays. Au sens régional, on parlera d’Oranie, terme désormais plus usité.
 L'Oranais est un film de Lyes Salem, sorti en 2014.

Gentilé